

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 1 podstawowa
 Zosinek –  wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel
 Zosinek – część miasta Lublin
 Zosinek – część miasta Zielonka
 Zosinek – część wsi Czarnoziem w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Krasnystaw
 Zosinek – część wsi Morawce w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krośniewice
 Zosinek – część wsi Gończyce w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Sobolew
 Zosinek – przysiółek wsi Przystajnia w woj. wielkopolskim, w pow. kaliskim, w gminie Brzeziny

Inne 
 Zosinek – nieformalna nazwa dzielnicy miasta Legnica

Zobacz też 
 Zosin